Dziadek Mróz – postać z mitów słowiańskich
 Dziadek Mróz – film z 1964 roku, produkcji radzieckiej